Sasse bzw. Saße steht für:
 Sasse (Familienname) (Saße), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sasse (Grundbesitzer), im Mittelalter jeder Besitzer von Grund und Boden
 Sasse, Mitglied eines Ritterbundes
 Sasse, Erdmulde als Ruhelager und zur Deckung, siehe Feldhase
 Gefäß zum Lenzen von Booten, siehe Lenzen (Wasser)

Sasse ist der Name folgender

Orte:
 Saße, alter Name eines Dorfes im Landkreis Lüchow-Dannenberg, siehe Saaße

geografischer Objekte:
 Sasse (Fluss), Gebirgsfluss in Frankreich

Unternehmen:
 Casala Werke Carl Sasse, 1917 in Lauenau gegründeter Möbelfabrikant, siehe Casala Objektmöbel
 Sasse Feinbrennerei, deutsche Brennerei
 Sasse Group, deutsches Dienstleistungsunternehmen

Siehe auch:

 Beisasse
 Freisasse
 Hintersasse
 Insasse